Margaretha van Engeland (Schotland) (1240-1275), dochter van Hendrik III van Engeland, echtgenote van Alexander III van Schotland
 Margaretha van Engeland (Brabant) (1275-na 1333), dochter van Edward I van Engeland, echtgenote van Jan II van Brabant